Сантијаго Зочила има више значења:

 Општина Сантијаго Зочила (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сантијаго Зочила (Сантијаго Зочила, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику